Tausendbach ist ein geographischer Name:

 Tausendbach (Regen), Weiler der Stadt Regen im Landkreis Regen, Bayern
 Tausendbach (Schwarzer Regen), linker Zufluss des Schwarzen Regens vor Bettmannsäge, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern